Hemingway může být:

 Ernest Hemingway (1899–1961) – americký spisovatel a novinář
 Mary Welsh Hemingway (1908–1986) – americká novinářka a spisovatelka
 Jack Hemingway (1923–2000) – americký spisovatel
 Patrick Hemingway (* 1928) – americký spisovatel
 Gregory Hemingway (1931–2001) – americký fyzik
 Gerry Hemingway (* 1955) – americký hudebník
 Dave Hemingway (* 1960) – anglický hudebník
 Dree Hemingway (* 1987) – americká modelka a herečka